When – singolo di Shania Twain del 1998
 When – album di Vincent Gallo del 2001
 When – gruppo musicale norvegese